Amphoe Kapong (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Phang Nga. Die Provinz Phang Nga liegt in der Südregion von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Landkreise und Gebiete sind (von Norden im Uhrzeigersinn): Amphoe Phanom der Provinz Surat Thani sowie Amphoe Mueang Phang Nga, Amphoe Thai Mueang und Amphoe Takua Pa der Provinz Phang Nga.

Die Wälder des Landkreises sind Teil des Nationalparks Khao Lak-Lam Ru.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Amphoe Kapong ist in fünf Unterbezirke (Tambon) eingeteilt, welche weiter in 22 Dorfgemeinschaften (Muban) unterteilt sind.

Lokalverwaltung 
Tha Na () ist eine Kleinstadt (Thesaban Tambon) im Landkreis, sie besteht aus Teilen des Tambon Tha Na.

Außerdem gibt es vier „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ (TAO, ) für die Tambon oder die Teile von Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen zum Amphoe Kapong von amphoe.com (Thai)

Kapong